«Послание в бутылке» () — второй роман Николаса Спаркса, опубликованный в 1998 году. Спаркс признавался, что роман вдохновлён историей любви его родителей. В 1999 году роман был экранизирован, с участием Кевина Костнера и Робин Райт Пенн в главных ролях.

Сюжет 
Гаррет Блейк, не в силах смириться с гибелью любимой жены, вновь и вновь запечатывает в бутылки, отчаянные, полные любви и тоски письма и бросает их в море, уже не рассчитывая получить ответ.

Однажды Тереза Осборн, разведенная мать-одиночка и преуспевающая журналистка, занимаясь на побережье по утрам бегом трусцой, находит на берегу закупоренную бутылку с письмом внутри. Оно содержало такие искренние и чувственные признания в любви, что Тереза решила несмотря ни на что разыскать автора послания.

Примечания

Ссылки 
 

Романы США
Романы 1998 года